Теє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Теє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Теє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Теє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Теє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Теє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Теє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен